portugalski polityk Sebastião José de Carvalho e Melo, markiz de Pombal (1699-1782),

3 miejscowości w Portugalii
 Pombal – miejscowość i gmina w dystrykcie Leiria
 Pombal – miejscowość w gminie Alfândega da Fé
 Pombal – miejscowość w gminie Carrazeda de Ansiães